Сарака индийская () — типовой вид растений рода  семейства .

Впервые описанные Карлом Линнеем, во втором издании работы Mantissa Plantarum, образцы этого вида прибыли в Европу с острова Ява.

В некоторых источниках название Saraca indica ошибочно применяется близкородственному виду Ашока (Saraca asoca), неточность впервые возникла в публикации 1869 года.

От ашоки сарака индийская отличается иными деталями строения цветка, чуть меньшим количеством стручков, и восточнее расположенным ареалом.

Синонимы:

Примечания 

Цезальпиниевые
Флора Южной Азии